Lorentzform bezeichnet in der Mathematik:

eine indefinite symmetrische Bilinearform der Signatur (1,n), siehe Minkowski-Raum#Minkowski-Räume in der Mathematik
 in der Stochastik eine selten gebrauchte Bezeichnung für die Cauchy-Verteilung